Danny Boy steht für:
 Danny Boy, Volkslied, inoffizielle Hymne der Iren

Danny Boy ist der Name folgender Personen:
* Danny Boy (Claude Piron; * 1936), französischer Musiker, siehe Danny Boy et ses Pénitents
 Danny Boy (Rapper) (Daniel O′Connor; * 1968), US-amerikanischer Rapper 
 Danny Boy (Musiker) (Daniel Steward; * 1977), US-amerikanischer Sänger 

Filme
 Danny Boy (1934), britisches Musical von Oswald Mitchell 
 Danny Boy (1941), britisches Drama von Oswald Mitchell 
 Danny Boy (1945), US-amerikanisches Drama von Terry O. Morse 
 Danny Boy (2021), britischer Fernsehfilm von Sam Miller